Гайчук Василь Павлович (* 1955) — український художник.
 Гайчук Віктор Володимирович (* 1957) — радянський і молдавський військовий, державний і політичний діяч, дипломат. Тричі обирався — Міністром оборони Республіки Молдова.
 Гайчук Павло Федорович (1906—1956) — український співак (бас-профундо). Заслужений артист УРСР.
 Гайчук-Білоусова Тамара Сергіївна (* 1959) — українська графік і реставратор.
 Гайчук-Раздорська Таїсія Іванівна (1917—1979) — українська скульпторка і педагог.
 Кодру Валерій Сергійович (Гайчук) (* 1954) — український дипломат, видавець, журналіст, редактор.

Примітки